Eelking ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann M. von Eelking (1887–1970), Journalist im Bereich deutsche Herrenmode